Nazwisko Volborth (Folbort) nosili:
 Georgij Folbort
 Alexander von Volborth
 Carl-Alexander von Volborth